La bataille de Marrakech peut faire référence à :
 Bataille d'Al-Buhayra
 Siège de Marrakech (1146-1147)
 Siège de Marrakech (1672)
 Siège de Marrakech (1674)
 Siège de Marrakech (1675-1677)
 Bataille de Marrakech (1908)